Twala ist der Familienname folgender Personen:
 Bongane Twala (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler
 Mary Twala (1939–2020), südafrikanische Schauspielerin
 Sello Twala (* 1963), südafrikanischer Musiker
 Shado Twala (* 1958), südafrikanische Radiomoderatorin, Fernsehproduzentin und Journalistin
 William Twala (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler